Freyr (god) - Noordse fallische god van de mannelijke seksualiteit
 Een personage uit de Stargate (franchise), behorend tot het Asgard-ras
 Freÿr - Belgisch rotsachtig natuurgebied
 Kasteel van Freÿr - kasteel in dit gebied
 Freyr Eyrarbakki - een IJslandse voetbalclub
 Frei, een plaats in Noorwegen

 Personen
 Emil Frey (1838-1924), Zwitsers militair en politicus, lid van de Bondsraad en bondspresident van Zwitserland
 Emilie Louise Frey (1869-1937), Zwitsers arts
 Hedwig Frey (1877-1938), Zwitserse anatome en hooglerares
 Hertha Frey-Dexler (1917-), Zwitserse kunstschaatsster
 Julius Frey (1855-1925), Zwitsers advocaat en bankier
 Łucja Frey (1889-1942), Joods-Poolse neurologe naar wie het syndroom van Frey genoemd is
 Syndroom van Frey

Schepen 
 Hr. Ms. Freyr (1954) - een voormalig Nederlands patrouillevaartuig van de Balderklasse, anno 2012 civiel
 Hr. Ms. Freyr (1877) - een voormalige Nederlandse kanonneerboot van de Thorklasse
 Ross Revenge - het zendschip van verschillende religieuze radiozenders, gebouwd als trawler Freyr

Zie ook 
 Freire - een Chileense gemeente